Clinton Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clinton Hills (Maryland), im Prince George’s County
 Clinton Hills (North Carolina), im Guilford County

Siehe auch:
 Clinton Hill